Szabó Bence (Veszprém, 1995. április 25. –) magyar labdarúgó, a Győr csatára.

Források 
Szabó Bence adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1995-ben született személyek
Veszprémiek
Magyar labdarúgók
A Győri ETO labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek